West Lebanon es el nombre de tres localidades en Estados Unidos:

 West Lebanon (Indiana)
 West Lebanon (Nuevo Hampshire)
 West Lebanon (Pensilvania)